Марвин Гэй Уильямс-младший (; родился 19 июня 1986 года в Бремертоне, штат Вашингтон, США) — американский профессиональный баскетболист, игравший на позициях лёгкого и тяжёлого форвардов. Был выбран на драфте НБА 2005 года в первом раунде под общим 2-м номером клубом «Атланта Хокс».

Ранние годы 
В школьной баскетбольной команде Бремертона Марвин Уильямс был безоговорочным лидером, выиграв множество личных наград и попав во всеамериканские школьные символические сборные.
После окончания школы Марвину были предложены стипендии от многих университетов, среди которых он выбрал Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл

В колледже его наставником был опытный тренер Рой Уильямс, который сделал ставку на Марвина с начала его появления в «Тар Хиллс Блу». Партнерами по университетской команде баскетболиста были Рэймонд Фелтон, Шон Мэй и Рашад Маккэнтс, которые также будут выбраны под высокими номерами на драфте 2005 года. Тар Хиллс же в сезоне 2004/2005 выиграли чемпионат NCAA, а Марвин Уильямс получил титулы Конференции Атлантического побережья (): Новичок года и место в составе символической Сборной первокурсников.

Карьера в НБА 
Сразу после завершения первого курса университета Марвин Уильямс выставил свою кандидатуру на драфт 2005 года, где его выбрали «Атланта Хокс» в первом раунде под вторым номером. По результатам первого для Уильямса сезона, он был выбран во вторую сборную новичков НБА, набирая в среднем 8,5 очка и делая 4,8 подбора.
 
Со следующего сезона Уильямс становится игроком стартовой пятерки Атланты, повышая при этом свою результативность. Так, в сезоне 2007/2008 Марвин набрал 1185 очков в 80 матчах (14,8 в среднем за игру), что стало пока наивысшим достижением в карьере игрока в НБА.

Перед сезоном 2009/2010 Марвин Уильямс подписал с «Атланта Хокс» 5-летний контракт суммой на $37,5 млн.

11 июля 2012 года Марвин был обменян в «Юта Джаз» на Девина Харриса.

В сентябре 2020 года Уильямс объявил о завершении карьеры.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 

 
 Tar Heel Blue Player Bio: Marvin Williams

Баскетболисты США
Игроки «Северная Каролина Тар Хилз» (баскетбол)
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Игроки «Милуоки Бакс»